Сезон «Атлетік» (Більбао) 1894 — перший з відомих футбольних років (сезонів) в історії баскського футболу, який дослідники ототожнюють із головним клубом краю «Атлетік» (Більбао).

Перші футбольні згадки 
Футбол, який наприкінці 19-го століття став домінувати в англійському суспільстві, завдяки британцям і потрапив на Піренейський півострів і найбільше розвинувся саме на біскайському узбережжі. В архівах віднайдено документ, датований 1892 роком, в якому британець Г. Джонс (H. Jones), який назвав себе президентом «Club Athleta de Astilleros del Nervión», просив місцеву управу надати йому дозвіл на проведення дозвілля численної групи британців на іподромі «Ламіако» (Lamiako), що поруч села Лейоа (Leioa/Lejona). Британці працювали по всьому узбережжю Біскаю, але найчисельніша громада проживала довкола Більбао. Серед них були шахтарі з північного сходу Англії, сталевари з Уельсу та корабелярі з Саутгемптону, Портсмуту і Сандерленду. Ці представники Британії гуртувалися та проводили своє дозвілля у звичний їм спосіб: хто просиджував у пабах та тавернах, а хто захоплювався спортивними іграми, серед яких футбол був новомодним та найпоширенішим. З тих пір, з 1892 року, вважається, що футбол офіційно появився на Піренеях, його грали англійці-емігранти й моряки поміж собою на іподромі неподалік Більбао. Ці ігри не носили системного характеру, але поголос про диковинну англійську гру поволі ширився по узбережжю та краєм. А в 1894 році у басків уже склалася нова традиція — піти на Ламіако й подивитися англійські забави, відтоді навіть іподром почали називати «Кампа де Аверлі» (Campa de Averly) або «Кампа де лос Інглесес» (Campa de los anglais).

З появою перших футбольних англійських ватаг на узбережжі, їх гравці постійно ділилися досвідом і навчали всіх охочих цієї нової гри. Незабавом до англійців долучалися поодинокі баски, а їх ставало чимраз більше. Згодом вони згуртувалися та кинули виклик англійським гравцям. Тож 4 травня 1894 року відбулася перша футбольна міжнародна гра на Піренеях, цього дня з'явилася перша баскська футбольна команда, на яку вже давно очікували - оскільки резонанс цієї гри був великий — то чимало вболівальників зібралися довкола іподрому Ламіако. Гра закінчилася беззаперечною перевагою англійців, які забили 5 голів, а господарі - жодного. Але ця поразка не зупинила молодих басків і вони ще з більшим завзяттям заходилися довкола англійської гри в м'яч, що уже за кілька років цю гру грали по всьому узбережжю Біскайської затоки.

Поміж сучасних футбольних істориків точаться запеклі суперечки щодо офіційної дати заснування команди: офіційно клуб визнає дату 1898, але інші джерела пристають на інші дати — 1901 чи 1903 роки. Водночас, початки баскського футболу, а відтак і команди «Атлетик», прийнято вираховувати саме від дати 1894 року (першої гри повноцінної баскської команди).

Сезон 
В ті часи слід вважати футбольні сезони неповноцінними, оскільки вони складалися в основному із товариських та тренувальних ігор, не завжди із повноцінними складами. Але сам футбольний сезон тривав на англійський манер - з жовтня по травень (майже календарний поточний рік) розпочинався наприкінці осені із різдвяними вакаціями та активними іграми весною, потім була тривала літня пауза. Гравці збиралися не на постійні основі (тож і вважається рівнем аматорів). Ігри відбувалися на малопристосованих площадках чи іподромах.

Докладної інформації щодо кількосі та результатів матчів баскської команди в 1894 році обмаль. Дослідники баскського футболу відзначають тільки наявність товариських ігор на стадіоні Ламіако, в передмісті Більбао.

Примітки

Посилання 
 Засновники клубу «Атлетік» (Більбао)
 Турнірні таблиці всіх чемпіонатів Іспанії з www.rsssf.com

Література 
 Sáiz Valdivieso, Alfonso Carlos (1998). «I, II y III». Athletic Club, 1898—1998: Crónica de una leyenda. Ctra. León-La Coruña, Km 5. León: Everest S.A. p. 235. ISBN 84-241-9528-0. OCLC 40463940;
 Martínez Calatrava, Vicente (2001). «Historia y estadística del fúbol español». ISBN 978-84-607-5701-6;

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Сезон 1894 іспанських футбольних клубів